Бабаназаров — фамилия. Имеет женскую форму Бабаназарова. Известные носители:
 Бабаназаров, Жавланбек Оскамбекович (род. 2001) — казахстанский футболист.
 Бабаназаров, Рейпназар (1921—…) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Бабаназарова, Мариника Маратовна (род. 1955) — советский и узбекский музейный работник, искусствовед.